Kareung (Lhoong), een plaats in Indonesië
Kareung (Kuala), een plaats in Indonesië
Kareung (Batee), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing